Elżbieta Augusta Zofia Wittelsbach (ur. 17 marca 1693 w Brzegu, zm. 30 stycznia 1728 w Mannheim) – księżniczka Palatynatu Reńskiego, hrabina Palatynatu Sulzbach.

Życiorys 
Była córką elektora Palatynatu Reńskiego, Karola II Filipa, i jego pierwszej żony, Ludwiki Karoliny Radziwiłł. Jej dziadkami byli Filip Wilhelm, elektor Palatynatu, i Elżbieta Amalia z Hesji-Darmstadtu oraz Bogusław Radziwiłł i Anna Maria Radziwiłłowa. Była jedynym dzieckiem tej pary, które dożyło pełnoletniości. Po swojej matce, Ludwice Karoline odziedziczyła ogromne majątki w Wielkim Księstwie Litewskim, których nigdy nie widziała na oczy i o które zabiegali Sapiehowie i Radziwiłłowie. Zarządzał nimi jej ojciec, Karol Filip. Już po jej śmierci, w 1744 roku Radziwiłłowie odkupili je od jej córek.

Z powodów dynastycznych 2 maja 1717 wyszła za Józefa Karola hrabiego Palatynatu Sulzbach. Małżeństwo to łączyło dwie gałęzie Wittelsbachów reńskich: z Palatynatu Neuburg (potomków Wolfganga Wilhelma najstarszego syna Filipa Ludwika) i Palatynatu Sulzbach (potomków Augusta drugiego syna Filipa Ludwika). Synowie tej pary mieli dziedziczyć elektorat reński. Elżbieta i Józef mieli siedmioro dzieci:
 Karola Filipa (1718)
 Innocencję Marię (1719)
 Elżbietę Marię Augustę (1721–1794) – żona Karola IV Teodora elektora Palatynatu Reńskiego
 Marię Annę (1722–1790) – żona Klemensa Franciszka księcia Bawarii
 Marię Franciszkę Dorotę (1724–1794) –  początkowo zaręczona z Hieronimem Florianem Radziwiłłem i przewidywana na dziedziczkę dóbr w Rzeczpospolitej, ostatecznie wyszła za mąż za Fryderyka Michała księcia Palatynatu-Zweibrücken-Birkenfeld. Była matką króla Bawarii Maksymiliana I
 Karola Filipa (1725–1728)
 syna (1728).

Elżbieta Augusta Zofia Wittelsbach zmarła przy porodzie syna w 1728; rok później zmarł jej mąż. Młodszy brat Józefa Karola, Jan Christian, w 1732 został księciem Palatynatu Sulzbach. Syn Jana Karol IV Teodor został w 1742 elektorem Palatynatu Reńskiego.

Przypisy 

Wittelsbachowie
Ludzie urodzeni w Brzegu
Pochówki w Monachium
Urodzeni w 1693
Zmarli w 1728